El término reyezuelo puede referirse a:

 Reyezuelo (Regulus regulus), ave del orden Passeriformes.

 Reyezuelo (Apogon imberbis), pez del orden Perciformes.

 Reyezuelo (Tachuris rubrigastra) (en Argentina), ave de la familia Tyrannidae.